Franciscus Junius starszy (1545–1602) – teolog, hebraista
 Franciscus Junius młodszy (1591–1677) – językoznawca, historyk sztuki